een vogel uit de familie Upupidae; zie Hoppen (vogel)
 een van de bewerkingen van bier tijdens het brouwproces, ook wel hopkook, zie bier - hopkook
 een term uit de motorsport; zie Hoppen (motortaal)
 een vorm van reizen, bijvoorbeeld Eiland hoppen, waarbij achtereenvolgens verschillende eilanden (Waddeneilanden, Cycladen) worden bezocht
 een vorm van kortstondige metafysische levitatie, waarbij men enkele centimeters boven de grond zweeft

Zie ook
 Hop (doorverwijspagina)